Die Singapore Open 2019 im Badminton fanden vom 9. bis zum 14. April 2019 in Singapur statt.

Sieger und Platzierte

Herreneinzel

Setzliste 
 Kento Momota (Champion)
 Chou Tien-chen (Halbfinale)
 Viktor Axelsen (Halbfinale)
 Chen Long (Viertelfinale)
 Son Wan-ho (zurückgezogen)
 Srikanth Kidambi (Viertelfinale)
 Anthony Ginting (Finale)
 Tommy Sugiarto (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Dameneinzel

Setzliste 
 Tai Tzu-ying (Champion)
 Nozomi Okuhara (Finale)
 Akane Yamaguchi (Halbfinale)
 P. V. Sindhu (Halbfinale)
 Ratchanok Intanon (Viertelfinale)
 Saina Nehwal (Viertelfinale)
 Sung Ji-hyun (Viertelfinale)
 Sayaka Takahashi (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
 Markus Fernaldi Gideon / Kevin Sanjaya Sukamuljo (Halbfinale)
 Li Junhui / Liu Yuchen (Halbfinale)
 Takeshi Kamura / Keigo Sonoda (Champions)
 Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan (Finale)
 Hiroyuki Endō / Yuta Watanabe (2. Runde)
 Kim Astrup / Anders Skaarup Rasmussen (Viertelfinale)
 Han Chengkai / Zhou Haodong (1. Runde)
 Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
 Yuki Fukushima / Sayaka Hirota (Halbfinale)
 Misaki Matsutomo / Ayaka Takahashi (2. Runde)
 Mayu Matsumoto / Wakana Nagahara (Champions)
 Shiho Tanaka / Koharu Yonemoto (zurückgezogen)
 Jongkolphan Kititharakul / Rawinda Prajongjai (Viertelfinale)
 Ayako Sakuramoto / Yukiko Takahata (Viertelfinale)
 Nami Matsuyama / Chiharu Shida (Viertelfinale)
 Chang Ye-na / Jung Kyung-eun (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
 Zheng Siwei / Huang Yaqiong (Halbfinale)
 Yuta Watanabe / Arisa Higashino (1. Runde)
 Dechapol Puavaranukroh / Sapsiree Taerattanachai (Champions)
 Chan Peng Soon / Goh Liu Ying (Viertelfinale)
 Tang Chun Man / Tse Ying Suet (2. Runde)
 Goh Soon Huat / Shevon Jemie Lai (2. Runde)
 Hafiz Faizal / Gloria Emanuelle Widjaja (Halbfinale)
 He Jiting / Du Yue (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 Turnierseite
 Offizielle Webseite

Badminton 2019
2019